Niemcy:
 Eschenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Eschenbach in der Oberpfalz – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Eschenbach in der Oberpfalz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Wolframs-Eschenbach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Wolframs-Eschenbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Szwajcaria:
 Eschenbach – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf
 Eschenbach – gmina w kantonie St. Gallen, w okręgu See-Gaster

Osoby:
 Andrew von Eschenbach – amerykański lekarz
 Christoph Eschenbach – amerykański pianista i dyrygent
 Marie von Ebner-Eschenbach – pisarka austriacka
 Wolfram von Eschenbach – średniowieczny niemiecki poeta

Zobacz też:
 Eschenbach Optik
 Obereschenbach
 Windischeschenbach